Юшково — название населённых пунктов в России:

 Белгородская область
 Юшково — село в Губкинском городском округе Белгородской области.

 Вологодская область
 Юшково — деревня в Великоустюгском районе.
 Юшково — деревня в Енангском сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Юшково — деревня в Кичменгском сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Юшково — деревня в Никольском районе.
 Юшково — деревня в Нюксенском районе.
 Юшково — деревня в Сокольском районе

 Ивановская область
 Юшково — деревня в Пучежском районе.
 Юшково — деревня в Савинском районе.

 Ленинградская область
 Юшково — деревня в Волховском районе.

 Липецкая область
 Юшково — деревня в Тербунском районе.

 Марий Эл
 Юшково — деревня в Медведевском районе.

 Московская область
 Юшково — деревня в Наро-Фоминском районе.

 Орловская область
 Юшково — село в Шаблыкинском районе.
 Юшково — деревня в Урицком районе.
 Юшково — деревня в Урицком районе.

 Пермский край
 Юшково — деревня в Нытвенском районе.

 Псковская область
 Юшково — деревня в Бережанской волости Островского района.
 Юшково — деревня в Городищенской волости Островского района.
 Юшково — деревня в Новоржевском районе.
 Юшково — деревня в Печорском районе.
 Юшково — деревня в Пустошкинском районе.

 Смоленская область
 Юшково — деревня в Вяземском районе.
 Юшково — деревня в Ельнинском районе.
 Юшково — деревня в Демидовском районе.

 Тверская область
 Юшково — деревня в Западнодвинском районе.

 Тульская область
 Юшково — деревня в Белёвском районе.
 Юшково — деревня в Одоевском районе.

 Удмуртия
 Юшково — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.

 Челябинская область
 Юшково — село в Каслинском районе.

 Ярославская область
 Юшково — деревня в Первомайском районе.